La Division 1 1960/61 fue la 23ª temporada del fútbol francés profesional. AS Monaco FC se proclamó campeón con 57 puntos, obteniendo su primer título.

Equipos participantes

Tabla de posiciones 

Victoria: 2 puntos
Empate: 1 punto
Derrota: 0 puntos

Promovidos de la Division 2, quienes jugarán en la Division 1 1961/62:
 SO Montpellier: Campeón de la Division 2
 FC Metz: Segundo lugar de la Division 2
 FC Sochaux-Montbéliard: Tercer lugar de la Division 2
 RC Strasbourg: Cuarto lugar de la Division 2, Copa de Ferias

Goleadores

Enlaces externos
 ceroacero.es

1961
Fútbol en 1960
Fútbol en 1961